Radhošť kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Radhošť (ort), Pardubice, 
 Radhošť (berg), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar